Рейс 841 Trans World Airlines может означать:

 Взрыв Boeing 707 над Ионическим морем
 Инцидент с Boeing 727 над Сагино